A Club Sport Uruguay de Coronado é um clube de futebol costarriquenho com sede em Coronado. A equipe compete no Campeonato Costarriquenho de Futebol. Suas cores são amarelo e preto e lembram o Peñarol.

História 
O clube foi fundado em 1936.

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 1936